Garibaldi-Brigade steht für:

 die XII. internationale Brigade im Spanischen Bürgerkrieg, siehe Garibaldi-Bataillon
 Brigate Garibaldi, italienische Partisaneneinheiten im 2. Weltkrieg
 Brigata bersaglieri “Garibaldi”, ein Großverband des italienischen Heeres